Hoia – rodzaj widłonogów z rodziny Chondracanthidae. Nazwa naukowa tego rodzaju skorupiaków została opublikowana w 1986 roku przez rosyjskich (radzieckich) zoologów G.W. Awdiejewa i Wasiła Nikiticza Kazaczenkę.

Gatunki
Hoia hoi Avdeev & Kazachenko, 1985

Przypisy 

Hoia